Dorygnathus (« mâchoire élancée ») est un genre éteint de ptérosaures qui ont vécu dans l'Europe pendant le Jurassique inférieur.

Systématique 
Le genre Dorygnathus a été créé en 1860 par le paléontologue allemand Johann Andreas Wagner (1797-1861) avec pour espèce type Dorygnathus banthensis.

Description 
Il a une petite envergure de  pour une masse de 2 kilogrammes à peine. Son crâne était long et ses orbites étaient très grandes, ce qui devait l'aider pour la chasse.

Liste d'espèces 
Selon  :
  Dorygnathus banthensis (Theodori, 1830) - espèce type
  Dorygnathus mistelgauensis Wild, 1971

Paleobiology Database ne reconnait que l'espèce Dorygnathus banthensis dans ce genre.

Voir aussi

Article connexe 
Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Bibliographie 
  « Dorygnathus », dans : Cranfield, Ingrid (ed.), Le répertoire illustrée des dinosaures et autres créatures préhistoriques.. Londres, Salamander Books Ltd, .

Rhamphorhynchinae
Ptérosaure du Jurassique inférieur
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1860